Буту́сов — русская фамилия.

 Бутусов, Анатолий Михайлович (1984—2006) — старший лейтенант милиции, погиб во время Второй чеченской войны.
 Бутусов, Василий Васильевич (1912—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Бутусов, Вячеслав Геннадьевич (род. 1961) — советский и российский рок-музыкант, лидер групп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер» и «Орден Славы».
 Бутусов, Пётр Дмитриевич (1860—1904) — подполковник, погиб при защите Порт-Артура.
 Бутусов, Сергей Михайлович (1911—1991) — советский государственный и политический деятель, министр жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

Футболисты братья Бутусовы 
 Бутусов, Кирилл Павлович (1881—1947) — один из основателей Всероссийского футбольного союза (1912), основатель и руководитель клуба «Унитас».
 Бутусов, Василий Павлович (1892—1971) — футболист, игрок сборной Российской империи по футболу.
 Бутусов, Павел Павлович (1898—1990) — футболист, тренер, похоронен на Южном кладбище.
 Бутусов, Михаил Павлович (1900—1963) — футболист, игрок сборной СССР.
 Бутусов, Александр Павлович (1895—1942) — футболист клуба «Унитас», участник Первой мировой войны, погиб в блокадном Ленинграде.

См. также

Примечания